Жюль Мюре́ () — франкоязычные имя и фамилия. Известные носители:
 Мюре, Жюль (1759—1847) —  швейцарский политик. 
 Мюре, Жюль (1805—1880) —  швейцарский политик.